Mai Asada (浅田 舞), née le  à Nagoya, est une patineuse artistique japonaise. Elle fut médaillée d'argent aux championnats nationaux junior du Japon en 2004 et en 2005. Sa sœur cadette, Mao Asada, est aussi une patineuse artistique de haut niveau.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en juillet 1988
Naissance à Nagoya